Чемпионат мира по паралимпийскому дзюдо 2022 проходил с 8 ноября по 10 ноября 2022 года в столице Азербайджана Баку. Разыгрывалось 18 комплектов наград. На чемпионате мира выступило 250 спортсменов из 41 страны мира. Этот турнир стал первым чемпионатом мира, на котором участники были разделены на слабовидящих и невидящих. Чемпионат мира давал возможность спортсменам завоевать рейтинговые очки к летним Паралимпийским играм 2024.

О том, что Азербайджан станет организатором чемпионата мира стало известно 22 декабря 2021 года. Чемпионат был организован Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана. Председателем Оргкомитета чемпионата мира являлся помощник президента Национального паралимпийского комитета Азербайджана Камал Мамедов. Расходы нескольких команд из Африки, приглашённых в Азербайджан для развития паралимпийского дзюдо на этом континенте, а также сборной Украины взял на себя Национальный паралимпийский комитет Азербайджана.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 IBSA Judo World Championships Baku 2022
 Day 1: Ukraine Come Out on Top
 Judo: Iran, Kazakhstan, Turkey, and Ukraine with two world champions on Day 1
 Day 2: Brazil Makes a Dash For the Lead
 Judo: Brazil and France took half of the gold in Day 2
 Resting on Each Other's Shoulders
 Judo: Teams’ men’s world title stayed in Azerbaijan

Международные соревнования по дзюдо в Азербайджане
Чемпионаты мира по дзюдо среди слепых и слабовидящих
2022 год в Азербайджане
Ноябрь 2022 года
Чемпионаты мира в 2022 году
Дзюдо
Квалификация на летние Паралимпийские игры 2024